Реп се може односити на:
 Реп, део животиње
 Реп музика
 Реповање у музици
 Реп (физика), стара јединица у физици